

Sigle
 Michigan State University – università statunitense
 Monaci studiti ucraini – ordine monastico della Chiesa greco-cattolica ucraina
 Montana State University – università statunitense
 Multinational Specialized Unit – unità militare specializzata dell'Arma dei Carabinieri, operante all'estero nell'ambito delle missioni NATO

Codici 
 MSU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Moshoeshoe I International, Maseru, Lesotho
 msu – codice ISO 639-3 della lingua musom